Crockett é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Crockett (Tennessee)
Condado de Crockett (Texas)

Desambiguações de topônimos